Paradeplatz :
 La Paradeplatz, une place à Zurich en Suisse.

Voir aussi 
 Une place d'Armes.